KS Podlasie – klub z Białegostoku. Posiada kilka sekcji sportowych, z których najbardziej zasłużoną jest lekkoatletyka. Podlasie występuje w najwyższej klasie rozgrywek Ligi lekkoatletycznej, jest zrzeszony w PZLA (Polski Związek Lekkiej Atletyki) oraz KZLZS (Krajowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych).

Barwy klubowe: zielono-czerwone.

Zarząd klubu tworzą: prezes – Jan Zalewski, wiceprezesi – Ryszard Woronowicz i Piotr Janusz Gilewski, sekretarz – Romuald Chyliński. Skarbnikiem jest Kazimierz Samborski. Członkowie zarządu to: Krystyna Zabawska, Robert Andrzej Kraszewski, Antoni Kraśnicki, Robert Nazarkiewicz, Wojciech Niedźwiecki, Piotr Mirosław Orłowski, Ryszard Stanisław Ruducha, Jarosław Stankiewicz. W komisji rewizyjnej zasiadają: Ryszard Mieczkowski, Michał Krysiuk, Mariusz Krzesiewicz.

Klub Podlasie Białystok współpracuje ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku położoną przy ul. Suchowolca 26.

Zawodnicy Podlasia trenują oraz rozgrywają zawody na Stadionie BOSiR „Zwierzyniec” w Białymstoku.

Sukcesy 
Klubowy Mistrz Polski
  Klubowy Mistrz Polski w Lekkiej atletyce w roku 2014.
  Klubowy Mistrz Polski w Lekkiej atletyce w roku 2013.
  Klubowy Mistrz Polski w Lekkiej atletyce w roku 2012.
  Klubowy Mistrz Polski w Lekkiej atletyce w roku 2011.
  3 miejsce w Klubowych Mistrzostwach Polski w Lekkiej atletyce w roku 2010.
 4 miejsce w Klubowych Mistrzostwach Polski w Lekkiej atletyce w roku 2009.
  3 miejsce w Klubowych Mistrzostwach Polski w Lekkiej atletyce w roku 2008.
Liga lekkoatletyczna
  2 miejsce w Ekstraklasie Ligi Lekkoatletycznej w roku 2016.
  3 miejsce w Ekstraklasie Ligi Lekkoatletycznej w roku 2015.
  3 miejsce w Ekstraklasie Ligi Lekkoatletycznej w roku 2014.
  3 miejsce w Ekstraklasie Ligi Lekkoatletycznej w roku 2013.
 6 miejsce w Ekstraklasie Ligi Lekkoatletycznej w roku 2012.
 6 miejsce w Ekstraklasie Ligi Lekkoatletycznej w roku 2011.
Lekkoatletyczny Puchar Polski
  Klubowy Lekkoatletyczny Puchar Polski w roku 2013.
Liga Juniorów
  Wicemistrzostwo Ligi Lekkoatletycznej Juniorów w roku 2015.
  Wicemistrzostwo Ligi Lekkoatletycznej Juniorów w roku 2014. (Drużyna Zawiszy Bydgoszcz wyprzedziła zawodników Podlasia o 0,5 pkt., Podlasie 145,0 pkt, Zawisza 145,5 pkt.)
  Mistrzostwo Ligi Lekkoatletycznej Juniorów w roku 2013.
  Wicemistrzostwo Ligi Lekkoatletycznej Juniorów w roku 2012.
  Mistrzostwo Ligi Lekkoatletycznej Juniorów w roku 2011.
  Mistrzostwo Ligi Lekkoatletycznej Juniorów w sezonie 2009/2010.
  3 miejsce Ligi Lekkoatletycznej Juniorów w sezonie 2008/2009.

Zawodnicy Podlasia reprezentanci Polski 
Byli zawodnicy klubu:
  Krystyna Zabawska – pchnięcie kulą
  Przemysław Zabawski – pchnięcie kulą
  Katarzyna Żakowicz – pchnięcie kulą
  Kamil Bijowski – biegi, sztafeta
  Bartłomiej Chojnowski – biegi, sztafeta
  Kamil Kryński – biegi, sprint, sztafeta
  Grzegorz Kossakowski – biegi
  Łukasz Parszczyński – biegi, bieg na 10 000 m
  Kamil Supiński – biegi
  Łukasz Wilamowski – biegi, sztafeta
Obecni zawodnicy:
  Damian Czykier – biegi, sztafeta
  Kamila Lićwinko – skok wzwyż
  Wojciech Nowicki – rzut młotem
  Katarzyna Jankowska – biegi
  Marlena Gola – biegi, sztafeta

Sezony

Medale Mistrzostw Polski Seniorów zdobyte przez zawodników Podlasia Białystok 
Poniższa tabela nie zawiera wyników z Halowych Mistrzostw Polski.

Tabela indywidualna – medale mistrzostw Polski

Medale Halowych Mistrzostw Polski Seniorów zdobyte przez zawodników Podlasia Białystok

Tabela indywidualna - medale Halowych Mistrzostw Polski

Zawodnicy 

Lista zawodników w bazie danych PZLA.

Trenerzy

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna Strona klubu http://www.kspodlasie.pl/
 Artykuły prasowe – Gazeta Wyborcza 
 Informacje o zawodnikach w portalu bieganie.pl

Polskie kluby lekkoatletyczne